Flan – tipo di budino
Flan – sformato, generalmente di verdure
 Flan – tipo di torta